«You Don’t Bring Me Flowers» () — песня, записанная американскими певцами Барброй Стрейзанд и Нилом Даймондом в 1978 году.

Написание и запись 
Песня была написана Нилом Даймондом совместно с Аланом и Мэрилин Бергман специально для сериала «Весь этот блеск», однако создатель сериала Норман Лир решил сменить тематику шоу и песня перестала быть уместной. После этого Даймонд расширил 45-секундную версию заставки до трёхминутной песни, добавив инструментальные пассажи и больше лирики.

В 1977 году Даймонд выпустил альбом I’m Glad You’re Here with Me Tonight, куда вошла сольная версия песни. В 1978 году Барбра Стрейзанд записала свою сольную версию песни для альбома Songbird.

Дуэтная версия 
Сольная версия была смонтирована диджеем Гэри Гатри, которые совместил две версии специально в подарок для своей жены в честь развода. Также он поставил песню в эфире радиостанции Кентукки WAKY-AM 24 мая 29178 года.

Помимо этого, ведущие чикагской радиостанции WGN Рой Леонард и Питер Марино сделали свою версию песни: они одновременно поставили пластинку Стрейзанд и Даймонда, вследствие чего голоса сливались в единый дуэтный вариант. После премьеры станцию завалили просьбами вновь поставить эту версию в эфир. Подобным образом поступили радиоведущие Джек Худ и Джин Крушевски детройтской радиостанции WJR.

Песня вызвала широкий общественный спрос, но поскольку она не была выпущена официально, купить её не было возможности нигде. В 1979 году Гатри направил лейблу свою версию записи и предложение выпустить его вариант песни для коммерческого распространения. Вместо этого лейбл принял решение записать официальный дуэт между Даймондом и Стрейзанд.

Релиз 
Новая версия песни вышла 17 октября 1978 года. Песня смогла добраться до вершины американского чарта Billboard Hot 100 в начале декабря и провела там две недели, в чарте Adult Contemporary. В Канаде песня завоевала вершину поп-чарта и чарта Adult Contemporary. Песня так же вошла в топ-5 Новой Зеландии, Австралии и Великобритании.

Концертные исполнения 
Стрейзанд и Даймонд исполнили песню на 22-й церемонии «Грэмми» в 1980 году. В 1994 году их выступление попало на сборник Grammy’s Greatest Moments Volume I.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1977 года
Песни Барбры Стрейзанд
Песни Нила Даймонда
Песни, написанные Аланом Бергманом
Песни, написанные Мэрилин Бергман
Песни, написанные Нилом Даймондом
Песни-дуэты
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM